GamesTM (стилизованный под games TM) — британский многоформатный журнал о видеоиграх, освещающий консольные, портативные, компьютерные и аркадные игры. Первый выпуск был выпущен в декабре 2002 года, и журнал продолжал выходить ежемесячно на английском и немецком языках вплоть до последнего выпуска 1 ноября 2018 года.

Формат 
Помимо освещения всех текущих и недавних событий в мире видеоигр, журнал включал в себя ретро-раздел в конце, с обзорами прошлых игр и "битвами" между старыми консолями.

В стандартном варианте в нём было около 112 страниц. Новостные статьи, интервью с разработчиками и тому подобное размещались в начале, а затем следовал раздел предварительного просмотра. После анонсов обычно появлялся большой сюжет, посвященный конкретной игре или игровой компании. Обычно этот сюжет занимал от 4 до 5 страниц. Далее, в конце журнала, следовал раздел писем читателей.

Поскольку это был многоформатный журнал, было рассмотрено большое количество игр, хотя большинство выпущенных игр не были рассмотрены из-за ограничений по пространству и срокам.

Оценки 
Просмотренным играм присваивался общий балл до 10. В то время как несколько игр получили оценку 9/10, только шестнадцать игр за всю историю журнала получили итоговую оценку 10:

 Metroid Prime
 Burnout 3
 Gears of War
 God of War II
 BioShock
 Grand Theft Auto IV
 Fallout 3
 Demon's Souls
 Mass Effect 2
 Super Mario Galaxy 2
 LittleBigPlanet 2
 Dead Space 2
 BioShock Infinite
 Grand Theft Auto V
 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
 Super Mario Odyssey

Кроме того, многопользовательские режимы Project Gotham Racing 2, Halo 3, LittleBigPlanet, Monster Hunter Tri и Halo: Reach набрали 10 баллов, хотя одиночный режим каждой игры получил только 8 или 9 баллов.

Журнал также начал время от времени публиковать обзоры оборудования, связанного с играми, а также аспекты Xbox Live. Обычно они включали игры, доступные для покупки на Xbox Live Marketplace, и различные розничные игры с функциями Live.

История 
В январе 2006 года будущее журнала стало неопределенным после того, как его издатель, Highbury Entertainment, обратился в администрацию с долгами в размере £27 миллионов. Ни один фанат не получил номер №40, а следующий номер (№41) не появился в магазинах, хотя он должен был выйти 26 января 2006 года. В то время связаться с сотрудниками журнала было невозможно, а звонки на горячую линию приводили к автоматическому сообщению, в котором говорилось, что все журналы проданы. Веб-сайт журнала отключился, но через несколько дней снова стал доступен.

20 января 2006 года Imagine Publishing объявила, что приобрела GamesTM вместе с 23 другими изданиями Highbury.

С тех пор Imagine Publishing объявила, что продолжит публиковать GamesTM, возобновив выпуск № 41, который был опубликован в феврале 2006 года.

Выпуск №42 был выпущен 23 марта 2006 года, с объяснением от его нового редактора во введении, в котором говорилось, что журнал претерпит эволюцию. С тех пор журнал выходит в соответствии со своим обычным ежемесячным графиком.

В номере № 62 наконец произошла "эволюция", обещанная еще в номере № 42, когда журнал получил свой первый капитальный ремонт с момента своего создания. Хотя содержание журнала в основном не изменилось, он получил полную визуальную переработку, а также добавление двух новых регулярных разделов: "Иллюстрированные" страницы, на которых освещались влиятельные игры прошлого, и "Взгляд читателя", который давал читателям возможность размещать на страницах свои собственные статьи. из журнала.

В 2006 году GamesTM отпраздновал свой 50-й выпуск.

С 3 марта 2008 года по 2 декабря 2009 года немецкая версия GamesTM выходила раз в два месяца в Германии, Австрии и Швейцарии.

1 апреля 2008 года голландская версия GamesTM была впервые выпущена в Нидерландах и Бельгии, с запланированным графиком 11 выпусков в год.

Начиная с выпуска № 68, GamesTM представила раздел "Индустрия"; мини-журнал, ориентированный на подбор персонала, встроенный в журнал, который позволяет разработчикам игр, университетам и колледжам рекламировать свои вакансии и связанные с ними курсы среди отраслевых новостных редакций и функций.

В сентябре 2010 года GamesTM отпраздновал свой 100-й выпуск, выпустив 100 различных обложек - не более 400 экземпляров каждой - представляющих одну из 100 величайших игр журнала всех времен.

GamesTM была приобретена Future Publishing вместе со всем портфолио Imagine Publishing в 2016 году. Последний выпуск был опубликован в ноябре 2018 года, и Future объяснила, что журнал "больше не приносит прибыли".

Примечания 

Ежемесячные журналы Великобритании
Журналы Великобритании о компьютерных играх
Появились в 2002 году в Великобритании